Albert Pérez Anglès (Valls, 2001), esquiador i corredor de muntanya català
 Albert Pérez (actor), actor català
 Alberto Pérez Ferré (Alcoi, 1948), polític socialista valencià
 Alberto Pérez Lapastora (Sigüenza, 1950), cantant, compositor, guitarrista i editor discogràfic espanyol